iets dat te maken heeft met de voormalige Franse provincie Poitou
 Poitevin (taal), taal/dialect van de streek
 Poitevin (hond), hondenras
 Poitevin (paard), paardenras